Detta är en lista över sjöar i Finspångs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Finspångs kommun.

Lista

Finspångs kommun
 Lista